PPP har flere betydninger:

 PPP (protokol) WAN-protokol (EDB/IT)
 PPP (grammatik) perfektum participium passiv
 Købekraftsparitet, på engelsk: Purchasing Power Parity
 Pakistan Peoples Party, et politisk parti i Pakistan
 The Palestinian People’s Party
 People's Power Party (Thailand)